L'équipe de baseball des Tigers de Détroit est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1901. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Résumé (1901-2010)

Saison régulière 
 110 saisons de Ligue majeure : 8645 victoires pour 8437 défaites (0,506)
 3 titres de Division : 1972, 1984, 1987
 8 titres de Ligue : 1907, 1908, 1909, 1934, 1935, 1940, 1945, 1968

Séries éliminatoires 
 1 participation en Série de division : 3 victoires pour 1 défaite (0,750), 1 série gagnée : 2006
 4 participations en Série de championnat : 10 victoires pour 7 défaites (0,588), 2 séries gagnées : 1984, 2006
 10 participations en Série mondiale : 27 victoires pour 33 défaites (0,450), 4 séries gagnées : 1935, 1945, 1968, 1984
 Bilan en séries éliminatoires : 40 victoires pour 41 défaites (0,493)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des Detroit Tigers sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Detroit Tigers sur Baseball-Reference.com

Detroit Tigers